Lavabo (lateinisch, „ich werde waschen“) bezeichnet:

 Lavabo (Ritus), liturgische Handlung
 Waschbecken, in der Deutschschweiz, im Französischen, sowie im Türkischen